Bel-emuranni – imię trzech wysokich rangą asyryjskich urzędników:
 Bel-emuranni (gubernator Rasappy)
 Bel-emuranni (gubernator Karkemisz)
 Bel-emuranni (turtanu)